Care – figura della mitologia greca
 Prendersi cura (Care) – episodio della terza stagione di Law & Order - Unità vittime speciali